Ку́ндерт () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Кундерт, Владимир Иванович (1878— ?) — российский архитектор, гражданский инженер, изобретатель, реставратор.
 Кундерт, Пауль — швейцарский кёрлингист.

Топоним 
 Кундерт — коммуна в Германии.